Brøgger är ett danskt och norskt efternamn vilket burits av flera framstående personer:

Alfabetiskt ordnade 

 Anton Wilhelm Brøgger (1884–1951), norsk arkeolog och politiker
 Jan Brøgger(1936–2006), norsk psykolog och socialantropolog
 Kristian Fredrik Brøgger (1878–1949), norsk jurist
 Lilian Brøgger (född 1950), dansk illustratör
 Suzanne Brøgger (född 1944), dansk författare
 Waldemar Christofer Brøgger, flera personer
 Waldemar Christofer Brøgger (författare) (1911–1991), norsk författare
 Waldemar Christopher Brøgger (geolog)] (1851–1940), norsk geolog

Äldre framställning 
Waldemar Christoffer Brøgger (geolog) (1851–1940), norsk geolog
Kristian Fredrik Brøgger (1878–1949), norsk jurist
Anton Wilhelm Brøgger (1884–1951), norsk arkeolog och politiker
Waldemar Christofer Brøgger (författare) (1911–1991), son till den föregående, norsk författare
Jan Brøgger (1936–2006), son till den föregående, norsk psykolog och socialantropolog
Stig Brøgger (född 1941), dansk konstnär, professor
Suzanne Brøgger (född 1944), dansk författare
Lilian Brøgger (född 1950), dansk illustratör
Lea Brøgger (född 1956), dansk skådespelare

Danska efternamn
Norska efternamn